Мадс Андерсен (; род. 1 марта 1995, Нуук) — гренладский и датский шахматист, гроссмейстер (2016).

Чемпион Норвегии (2016). В составе сборной Дании участник 41-й Олимпиады (2014) в Тромсё и 2-й командных чемпионатов Европы (2013—2015).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании